Indianapolis 500 1923 je bila enajsta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis in prva dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1923. Potekala je 30. maja 1923.

Rezultati

1923 v športu
Sezona Velikih nagrad 1923
1923